Az 1978-as 1. divisjon volt a 34. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Lillestrøm volt. A szezont a Start csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Tom Lund (Lillestrøm) – 17 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok